Шморгун Світлана Іванівна — власниця і колишня директорка Корсунь-Шевченківської швейної фабрики, Заслужений працівник промисловості України.

Біографія 
Народилася 1 липня 1947 року в селі Козарівка Черкаського району (раніше Канівського) Черкаської області.

З 1965 року була швачкою на Черкаській швейній фабриці. Потім працювала лаборантом, бригадиром, майстром, начальником зміни, інженером, а згодом і начальником (1980) відділу постачання Черкаського виробничого швейного об'єднання. У 1991 року стала  директором Корсунь-Шевченківської швейної фабрики. З 1995 року підприємство реорганізовано в закрите акціонерне товариство «Корсунь-Шевченківська швейна фабрика», і Світлану Іванівну було обрано головою правління. Того ж року закінчила економічний факультет КПЛП.

Нагороди 
Нагороджена Почесною грамотою Державного комітету промислової політики України (2002), Лауреат рейтингу «Жінка року Черкащини» (2002) як кращий керівник, переможець конкурсу «Кращий роботодавець року» (2004). Заслужений працівник промисловості України (2012).

Примітки

Посилання 

 
Народились 1 липня
Народились 1947
Заслужені працівники промисловості України